Overdose (engl. ‚Überdosis‘, siehe Vergiftung) bezeichnet:

 Overdose (Album), ein Album der japanischen Popgruppe Pizzicato Five von 1994
 Overdose (Band), eine ehemalige brasilianische Thrash-Metal-Band
 Overdose (Label), ein Musik-Verlag
 Overdose (Pferd), ein Rennpferd

Siehe auch:
 Total Overdose, ein Computerspiel